Die AIG Japan Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 1. bis 9. Oktober 2005 statt.

Im Einzel gewann Nicole Vaidišová gegen Tatiana Golovin mit 7:64 und 3:2 Aufgabe. Im Doppel gewann die Paarung Gisela Dulko / Marija Kirilenko mit 7:5, 4:6 und 6:3 gegen Shinobu Asagoe / María Vento-Kabchi.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die AIG Japan Open 2005 fand vom 1. bis 3. Oktober 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Kōtō